Silvery moon (Sherbet) (1974), een single van Sherbet
 Silvery moon (Jack Jersey) (1975), single van Jack Jersey
 Silvery Moon (1933), korte film van John Foster en Mannie Davis
 Zie ook
 Silver moon (doorverwijspagina)